Clarkson (Nebraska)
Clarkson (Kentucky)
Clarkson Valley

Desambiguações de topônimos